Označují se takto dvě významné bitvy:

 Bitva u Yorktownu (1781) – poslední velká bitva Americké války za nezávislost
 Bitva u Yorktownu (1862) – bitva Americké občanské války